Ел Серо има више значења:

 Ел Серо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Серо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Серо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Серо (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Серо (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Серо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Серо (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Серо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Серо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Серо (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Серо (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Серо (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Серо (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Серо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Серо (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Серо (Тепетлиспа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Серо (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Серо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Серо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Серо, Кука Фрегосо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Серо (Санта Ана Кваутемок), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Серо (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Серо (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Серо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Серо, Сан Хосе дел Палмито (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Серо (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Серо (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Серо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Серо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Серо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Серо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Серо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Серо (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Серо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо, Сан Франсиско (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Серо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику